Змагання з легкої атлетики в метанні списа серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 16 і 28 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять учасниці, які виконали  кваліфікаційний норматив  63.00 м (Q), або принаймні найкращих 12 спортсменок (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки